Кавн — многозначный термин.

 Кавн — мифологический персонаж, сын Милета, легендарного основателя малоазиатского города того же имени.
 Кавн — античный город в Карии названный по имени основателя.